Un quinquennat est une période de cinq ans. Le terme s'utilise en particulier pour les mandats politiques ayant une telle durée.

Afrique

Asie

Amériques

Europe 
Sur les  dotés d'un régime républicain, 23 ont adopté le quinquennat, dont cinq où le président domine l'exécutif : 
  : le président de la république d'Albanie est élu pour un mandat de cinq ans par l'Assemblée, non-renouvelable ; 
  : le président fédéral est élu pour un mandat de cinq ans par l'Assemblée fédérale, renouvelable une fois ; 
  : le président de la république de Biélorussie est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel ; 
  : le président de la république de Bulgarie est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel, renouvelable une fois ; 
  : le président de la république de Chypre est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel, renouvelable une fois ; 
  : le président de la république de Croatie est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel, renouvelable une fois ; 
  : le président de la république d'Estonie est élu pour un mandat de cinq ans par le Riigikogu, renouvelable une fois ;
  : le président de la République française est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel direct, renouvelable une fois ;
  : le président de la République hellénique est élu pour un mandat de cinq ans par le Parlement, renouvelable une fois ; 
  : le président de la république de Hongrie est élu pour un mandat de cinq ans par l'Assemblée nationale, renouvelable une fois ; 
  : le président de la république du Kosovo est élu pour un mandat de cinq ans par l'Assemblée du Kosovo, renouvelable une fois ; 
  : le président de la république de Lituanie est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel, renouvelable une fois ; 
  : le président de la république de Macédoine du Nord est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel, renouvelable une fois ; 
  : le président de Malte est élu pour un mandat de cinq ans par la Chambre des représentants ; 
  : le président du Monténégro est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel, renouvelable une fois ; 
  : le président de la République portugaise est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel, renouvelable une fois consécutivement ; 
  : le président de la république de Pologne est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel, renouvelable une fois ; 
  : le président de la Roumanie est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel, renouvelable une fois ; 
  : le président de la république de Serbie est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel, renouvelable une fois ; 
  : le président de la République slovaque est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel, renouvelable une fois ; 
  : le président de la république de Slovénie est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel, renouvelable une fois ; 
  : le président de la République tchèque est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel, renouvelable une fois ; 
  : le président de l'Ukraine est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel, renouvelable une fois.

Océanie

Voir aussi 

 Durée des mandats politiques
 Quinquennat présidentiel en France
 Lustre (Rome antique)

Droit constitutionnel
Unité de temps